Jméno Matylda z Boulogne mělo v minulosti více žen:

Matylda z Boulogne  – hraběnka z Boulogne a anglická královna
Matylda z Boulogne (1210)  – brabantská vévodkyně
Matylda z Boulogne (1260)  – hraběnka z Boulogne, Aumale a Dammartinu a portugalská královna